Il doppio  del Grand Prix Hassan II 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Albert Montañés e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Łukasz Kubot e Oliver Marach.

Łukasz Kubot e Oliver Marach hanno vinto in finale contro Simon Aspelin e Paul Hanley,7-6(4),3-6,[10-6].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (campioni)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (finale)

 Christopher Kas /  Rogier Wassen (semifinali) 
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2009
ATP World Tour 2009